

Arme ou outil 
 sabre arme :
 arme d'estoc et de taille - généralement courbe - qui ne possède qu'un seul tranchant, en particulier les sabres japonais. 
 sabre briquet utilisé dans l'infanterie napoléonienne ;
 Le sabre avec le fleuret et l'épée, est une des trois armes de l'escrime.
 sabre, rasoir à une lame pliant appelé communément un coupe-choux ;
 sabre de tapissier, outil utilisé pour couper les lés de papier peint. Munie d'un manche, la lame en acier ou en inox possède deux tranchants et mesure une trentaine de centimètres ;

Arts 
 Sabre, le roman d'Emmanuel Ruben, prix des Deux Magots 2021 
 La Danse du sabre, célèbre œuvre de musique classique composée par Aram Khatchatourian ;
 sabre laser, arme récurrente de La Guerre des étoiles.

Aviation 
 North American F-86 Sabre, avion de chasse utilisé après 1945 notamment durant la guerre de Corée ;
 North American F-100 Super Sabre, avion de chasse utilisé jusqu'en 1982 ;
 North American YF-107 Ultra Sabre, prototype d'avion de chasse américain ;

Faune 
 Sabre, poisson du genre Trichiurus.

Sport 
 Les Sabres de Buffalo, une équipe professionnelle de hockey sur glace.

Technologie 
 SABRE, moteurs à réactions hypersoniques britanniques ;
 Super Sabre, avions de chasse américains ;
 Sabre, système de réservation informatique pour les trains, avions, hôtels, entre autres ;
 Sabre, entreprise française des arts de la table.

Transport 
 Le Sabre, chaland de débarquement de la Marine Française, de 1987 à 2010.
 Le Sabre, concept car 1951 de General Motors ;d
 Le Sabre série d'automobiles  de General Motors ;
 Sabre Airways une ancienne compagnie aérienne britannique.

Patronymes 
 Capitaine Sabre, personnage de fiction et série de bande dessinée, par Gine ;
 Zack Sabre, Jr. (1987-), catcheur britannique.

Toponyme 
 Sabres, une commune des Landes dans le sud-ouest de la France.